Argemiro Pinheiro da Silva, noto come Argemiro – calciatore brasiliano
 Diego Pinheiro da Silva – ex cestista brasiliano
 Nílton Pinheiro da Silva – ex calciatore brasiliano
 Rodrigo Pinheiro da Silva, noto come Rodrigo Batata  – ex calciatore brasiliano
 Vitorino Nemésio Mendes Pinheiro da Silva – letterato e insegnante portoghese